Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, dawniej: Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu (GiLA)
 Gila – transporter opancerzony
 Gila – gatunek jaszczurki
 Gila – jednostka osadnicza w USA
 Gila – niemiecki zespół rockowy
 Gila Baird & Girard, 1853 – rodzaj ryb z rodziny karpiowatych
 Gila – rzeka w Stanach Zjednoczonych, dopływ Kolorado
 Gila Finkelstein
 Gila Gamli’el

Patrz też
 Hrabstwo Gila